Frente occidental puede referirse al:

 Frente occidental (1914-1918): frontera militar entre los ejércitos del Imperio Alemán y los de la Triple Entente ubicada al oeste de Alemania durante la Primera Guerra Mundial.

 Frente occidental (1940-1945): frontera militar entre los ejércitos de la Alemania Nazi y los de los Aliados occidentales ubicada al oeste de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

 Frente Oeste (Unión Soviética): unidad militar del Ejército Rojo equivalente a un grupo de ejércitos, creado al inicio de la invasión alemana de la Unión Soviética.

 En los países de la ex-Unión Soviética, el término frente occidental también solía utilizarse para referirse al frente oriental de la Primera Guerra Mundial, ubicado al oeste del Imperio ruso.